Desmoscolecida  — отряд круглых червей из класса Chromadorea. Около 300 видов. Обитатели морских вод, реже в почве или пресноводные. Тело укороченное, вздутое. Тангорецепторы головы расположены в три круга. Фаринкс цилиндрический. Спикулы и половые трубки самок парные. Амфиды круглые.

Классификация 
26 родов и около 300 видов. Первоначально таксон был назван как Desmoscolecata Filipjev, 1929, а в виде Desmoscolecida используется после унификации имён высших таксонов нематод, начиная с работы Де Конинка (Coninck, 1965).

 Подотряд Desmoscolecina De Coninck, 1965
 Надсемейство Desmoscolecoidea Shipley, 1896
 Семейство Cyartonematidae Tchesunov, 1990 (9 родов, 35 видов)
 Семейство Desmoscolecidae Shipley, 1896 (10 родов, 136 видов) 
 Семейство Meyliidae De Coninck, 1965 (15 родов, 157 видов)

Примечания

Литература 
 De Ley Paul, Blaxter Mark L. (2002). «Systematic position and phylogeny». — In: D. L. Lee (ed) The Biology of Nematodes. — London-New York, Taylor & Francis, 2002. — С.1-1268. (С.1-58). ISBN 0-415-27211-4

Ссылки 
 World Register of Marine Species

Круглые черви
Отряды круглых червей